Apacze – plemię Indian północnoamerykańskich
 Apache (polski tytuł: Ostatnia walka Apacza) – amerykański western z 1954 roku
 Boeing AH-64 Apache – amerykański śmigłowiec szturmowy
 North American A-36 Apache – amerykański samolot myśliwsko-szturmowy
 Apache – serwer HTTP
 Apache Software Foundation – fundacja oprogramowania
 Apache License – licencja wolnego oprogramowania
 Apache – gra komputerowa pod system MS-DOS
 skala APACHE
Miejscowości w USA:
 Apache – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Caddo
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Apache (ang. Apache County) – w stanie Arizona